Turno puede hacer referencia a lo siguiente:

 Turno.— Rey de los rútulos.
 Turno (fiesta).— Celebración costarricense.
 Turno (poeta satírico).— Poeta romano.
 Turno (trabajo).— Grupos de trabajo.